Кабановский сельсовет:

 Кабановский сельсовет — упразднённый сельсовет в Жлобинском районе Гомельской области.
 Кабановский сельсовет — в Усть-Калманском районе Алтайского края.